Leibeshöhle steht für

 primäre Leibeshöhle (Blastocoel, Blastozöl)
 sekundäre Leibeshöhle (Coelom, Zölom)
 tertiäre Leibeshöhle (Mixocoel der Gliederfüßer)